Лефкаc (Лефкада) может означать:

 Лефкас — остров в Ионическом море, принадлежит Греции.
 Лефкас (город) — малый город в Греции.
 Лефкас (дим) — община (дим) в Греции.
 Лефкада (ном) — ном в Греции.